Clareville bezeichnet mehrere Orte:
 Clareville (New South Wales) in Australien
 Clareville (Neuseeland) in Neuseeland

Siehe auch:
 Clairville